Avrillon peut désigner :
 François-Hippolyte Avrillon, directeur de théâtre du 
 Jean-Baptiste Avrillon, prédicateur français
 Jean-Pierre Avrillon, ancien footballeur français